

Населені пункти та їхні частини
 Злотово — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Злотово — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Злотово — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Злотово — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Злотово — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Злотово — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Злотово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Злотово — частина села Ґостоме в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Злотово — лісова осада в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки